Il Montecucco bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Grosseto.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino
odore: delicato, fresco più o meno fruttato
sapore: asciutto, vivace

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Grosseto
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano